«Белое облако Чингисхана» — повесть к роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», опубликованная в 1990 году. Автор объясняет, что решил дополнить роман главами, ранее не включавшимися по цензурным соображениям. По мнению Д. Быкова, мифологический сюжет «разрывал» роман, становясь слишком большим, и потому был выделен в отдельную повесть.

Сюжет 

Сюжет повести основан на истории любви между одним из сотников войска Чисгинсхана — Эрдене и юной, очаровательной вышивальницей Догунланг. Однажды один предсказатель, обратившись к Чингисхану, рассказал ему о белом облаке, которое в скором будущем появится над головой великого хана всех ханов и будет сопровождать его повсюду, неся в себе благословение Неба. В период похода Чингисхана на европейский континент, в связи с тем, что солдат в походе сопровождают ближайшие члены семьи, хаган издаёт указ, согласно которому запрещает деторождение во время военного похода. В этот момент у Догунланг, вышивавшей огромных драконов на знамёнах Чингисхана рождается первенец. Влюблённые решаются сбежать в степь, но весть о новорождённом быстро доходит до слуха Чингисхана. Будучи заложником собственного приказа, хан, в связи с необходимостью сохранения авторитета власти, вынужден принять решение о казни провинившейся. Не выдержав картину, когда среди толпы, Догунланг обвиняют в распутстве и блуде, Эрдене выкрикивает о том, что это он является отцом ребёнка. Так влюблённые вместе встречают смерть. Ребёнок остаётся вместе с бывшей рабыней- старой прислужницей Догунланг- Алтун. Оказавшись с ребёнком в степи, без пищи и воды, без возможности прокормить ребёнка, Алтун обращается к небу, порицая пороки этого мира. От отчаянья женщина даёт грудь младенцу, и удивлённо осознаёт, что теперь она сможет прокормить ребёнка, ведь в её старой груди появилось материнское молоко. Подняв свой взор в небо, Алтун замечает белое облако, следующее за ней. В связи с тем, что Небо прекращает покровительствовать Чингисхану, он прекращает свой военный поход.

Повесть целиком вошла в состав романа Ч. Айтматова « И дольше века длится день». Связь сюжетной линии прослеживается через упоминание о рукописях втростепенного героя романа — Абуталипа Куттыбаева, написанием которых он занимался со своей женой Зарипой с целью сохранения древнего наследия степей для своих детей. В целом, происходит приемств
енность между трагическими судьбами данных героев. Их жертва бессмысленна перед лицом времени. Политические интриги, игры, затеянные ради удержания власти, к сожалению, затрагивают отдельных личностей, их семьи, но самое страшное — детей.

Критика

Примечания 

Произведения Чингиза Айтматова
Повести 1990 года